Benjamin Godard (París, 1849 - Canes, 1895), compositor i violista francès
 Jean-Luc Godard (París, 1930 - 2022), crític i director de cinema franco-suís
 Yvonne Godard (Douai, 1908 - Montpeller, 1975), nedadora francesa que va competir durant la dècada de 1930